When I’m Gone:
 When I’m Gone — песня Эминема.
 When I’m Gone — песня Simple Plan.
 When I’m Gone — песня Алессо и Кэти Перри.